Ferenci su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 65 stanovnika te 30 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Crkva sv. Duha, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji